Das Indonesian Masters 2019 im Badminton fand vom 22. bis zum 27. Januar 2019 im Istora Gelora Bung Karno in Jakarta statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Finale)
 Shi Yuqi (2. Runde)
 Chou Tien-Chen (1. Runde)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Son Wan-ho (1. Runde)
 Viktor Axelsen (Halbfinale)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Nozomi Okuhara (1. Runde)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Akane Yamaguchi (2. Runde)
 Carolina Marín (Finale)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (1. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (zurückgezogen)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (zurückgezogen)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Halbfinale)
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Finale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
 Zhang Nan / Li Yinhui (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Jakarta